Die Livesport Prague Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Prag. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 12. bis 18. Juli 2021 statt.

Titelverteidigerinnen sind Simona Halep im Einzel sowie die Paarung Lucie Hradecká/Kristýna Plíšková im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Livesport Prague Open 2021 fand vom 10. bis 11. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Prag